Ta-ch’iao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghua (häradshuvudort), Zhejiang, 
 Daqiao (sockenhuvudort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar